Пол Коркум (; род. 30 октября 1943, Сент-Джон, Нью-Брансуик, Канада) — канадский учёный. Труды в основном посвящены лазерной физике. Лауреат многих престижных премий.

Член Королевского общества Канады (1996), Лондонского королевского общества (2005), иностранный член Национальной академии наук США (2009), Российской академии наук (2016).

В 1965 году получил степень бакалавра, в 1967 году получил степень магистра в Университете Акадия. В 1972 году получил степень доктора философии. Его исследования  привели к созданию аттосекундного лазера.

Награды 
Среди наград:
 2003 — медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II
 2005 — премия по квантовой электронике IEEE
 2005 — премия Таунса
 2006 — 
 2008 — лекции 3M 
 2008 — канадская золотая медаль Герхарда Херцберга
 2013 — международная премия короля Фейсала
 2013 — премия Харви
 2013 — медаль прогресса (Королевское фотографическое общество)
 2014 — медаль Фредерика Айвса
 2015 — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова от Российской академии наук
 2017 — Королевская медаль
 2018 — медаль Исаака Ньютона от британского Института физики
 2018 — Золотая медаль SPIE
 2019 — Премия Уиллиса Лэмба
 2022 — Премия Вольфа по физике
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2022)

Примечания

Ссылки 
 Профессор Пол Коркум (Paul Corkum) [краткая биография] / 26 января 2016 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии наук // Сайт Российской академии наук

Физики Канады
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены РАН
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук
Награждённые канадской золотой медалью Герхарда Херцберга
Награждённые Королевской медалью
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии по квантовой электронике IEEE
Почётные доктора Университета Лаваля
Выпускники Лихайского университета
Выпускники Университета Акадии
Награждённые медалью Генри Маршалла Тори
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Лауреаты премии Таунса
Лауреаты премии Вольфа (физика)
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award